Isabella Gonzaga (XV secolo), figlia di Febo Gonzaga. Sposò nel 1507 il nobile Andrea Zobolli di Reggio;
Isabella Gonzaga (XVI secolo), figlia di Pirro Gonzaga e moglie di Rodolfo Gonzaga, conte di Poviglio;
 Isabella Gonzaga (1555 ca – ?), figlia di Pirro II Gonzaga, signore di Bozzolo. Sposò Prospero Gonzaga;
 Isabella Gonzaga (XVI secolo), figlia naturale del cardinale Ercole Gonzaga;
Isabella Gonzaga (1537-1579), figlia di Federico II Gonzaga, V marchese di Mantova;
Isabella Gonzaga (1565-1637), figlia di Vespasiano I Gonzaga e duchessa di Sabbioneta;
 Isabella Gonzaga (1570-1620), sposò Federico Gonzaga, marchese di Luzzara
 Isabella Gonzaga (1574-1593), religiosa, figlia di Ferrante Gonzaga;
Isabella Gonzaga di Novellara (1576-1630), moglie di Vincenzo II Gonzaga, VII duca di Mantova;
 Isabella Gonzaga (XVII secolo), figlia di Ferrante Gonzaga di Gazzuolo e di Isabella Gonzaga di Novellara.
Maria Isabella Gonzaga (1638-1702), figlia di Annibale Gonzaga e moglie di Sigismondo II Heilfried, conte di Dietrichstein.
Anna Isabella Gonzaga (1655-1703), figlia di Ferrante III Gonzaga, duca di Guastalla
Isabella d'Este, anche nota come Isabella d'Este Gonzaga (1474-1539), marchesa consorte di Mantova, moglie di Francesco II Gonzaga, IV marchese di Mantova;